La competizione dei 10000 m maschili di pattinaggio di velocità ai IX Giochi olimpici invernali si è svolta il giorno 7 febbraio 1964 sulla pista del Olympia Eisschnellaufbahn a Innsbruck.

Risultati

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

M4